Toni Amboaje es un cantante y compositor español que actualmente canta en la banda de rock que lleva su nombre AMBOAJE, formada en 2015.

Historia 
Amboaje nace en Asturias a principios de los 80. Descubre su pasión por la música desde muy joven, mientras escuchaba la música preferida de sus padres: Bruce Springsteen y Dire Straits, que le marcaron sus influencias en el futuro. Pero no sería hasta 1992 que descubrió el disco de Bryan Adams Waking Up the Neighbours que cambiaría el rumbo de su vida, decidiendo que quería escribir y cantar sus propias canciones.   

Fundador y líder de Hard Spirit, su debut “Walk the Wild” fue el mejor disco del mes en la revista RockHard, siendo el primer grupo Español que lo ha logrado, con el que realizaron una gira con más de 50 conciertos, diferentes premios a mejor banda, entre ellos el prestigioso Villa de Bilbao 2007, donde también, Toni recibió el premio al mejor vocalista.

Todo esto le permitió compartir escenario con bandas consolidadas como M-Clan, Pereza, Mago de Öz, Melendi, Gotthard y muchos más.

Ese mismo año Amboaje participó en el proyecto con la Jaén Hardleywood's band, donde escribió y canto en tres canciones. En 2007 aceptó al invitación de los exmiembros de Warcry (Alberto Ardines, Fernando Mon y Manuel Ramil) para entrar a formar parte como vocalista del grupo de metal alternativo Sauze, donde debutó en su primer álbum Nada tiene sentido, publicado el 1 de junio de 2008. Un año más tarde, en abril de 2009, Sauze publicaría su segundo trabajo, El mejor momento.

En 2011 comienza su carrera en solitario y con sus nuevas canciones participa y gana el XIV Concurso de Rock Ciudad de Oviedo, compartiendo ese año y el siguiente en la Plaza de la Catedral sus composiciones.

En 2012 entra a formar parte de la primera edición de concurso La Voz (Telecinco), donde es uno de los pocos que logran conquistar a los cuatro coaches: Melendi, Malú, Rosario y Bisbal, con su interpretación del tema de Tina Turner “Simply the Best”.

Además, ha actuado como invitado en otros programas televisivos de éxito como Deluxe, Qué tiempo tan feliz, Killer Karaoke o Levántate: All Stars.

En 2016 lanza el álbum All About Living con la banda que lleva su nombre, Amboaje, y que incluye canciones para el recuerdo, Over and Over Again, Rise & Fall with You o el dueto con su compañera en La Voz (Paula Rojo) It’s Always You’, Give Me the Real Thing (con Jopi a la guitarra) son algunas de ellas. Un álbum que fue premiado en USA (Hollywood) como mejor disco de Rock de enero y que Toni fue a recibir personalmente.

Actualmente trabaja en nuevas composiciones que verán la luz en 2020.

Discografía

Con Hard Spirit 
Walk the wild - 2007

Con Sauze 
Nada tiene sentido - 2008
El mejor momento - 2009
Con Amboaje
All About Living - 2016
Con Airless
Make it Right (EP) - 2016

Enlaces externos 
Web Oficial de Toni Amboaje

Músicos de España
Cantantes de rock de España
Participantes de La voz